Лас Пилас има више значења:

 Лас Пилас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Пилас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пилас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пилас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пилас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Пилас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Пилас (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас, Санта Урсула (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Метапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас, Ехидо Татака и Сан Андрес (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Морелос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пилас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пилас (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пилас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пилас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пилас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилас (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилас (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилас, Лас Пилас де Сан Антонио (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пилас (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилас (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилас (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилас (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилас, Агва Бендита (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас, Лас Пилитас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас, Ел Ранчито (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас, Лас Пилас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пилас (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Пилас (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Пилас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас, Лас Пилитас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пилас (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Пилас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пилас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пилас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пилас, Ел Тепегвахе (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пилас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пилас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пилас (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Унион Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пилас (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пилас (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пилас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Пилас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Пилас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пилас (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пилас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пилас (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пилас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пилас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пилас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пилас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пилас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пилас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пилас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пилас (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас, Портиљо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пилас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пилас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пилас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пилас (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Пилас (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пилас (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пилас (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Морелос, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пилас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику